Maunu steht für:

 Maunu (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland
 Maunu (Finnland), ein Ort in Finnland

Maunu ist der Familienname folgender Personen:

 Paavo Maunu, finnischer Skispringer
 Peter Maunu (* 1953), US-amerikanischer Fusionmusiker